Христина Цако (}; нар. 17 грудня 1978, Будапешт, Угорщина) — фігуристка з Угорщини, срібний призер чемпіонату Європи 1997 року, семиразова чемпіонка Угорщини 1992-1998 років, срібний й бронзовий призер чемпіонатів світу серед юніорів в жіночому одиночному катанні. Учасниця Олімпіад 1992, 1994 та 1998 років. Завершила любительську кар'єру в 1999 році в Словаччині на зимовій Універсіаді.

Спортивні досягнення 

 * WD = Знялась зі змагання

Див. також  

 Чемпіонат світу з фігурного катання серед юніорів 1992
 Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1992 - одиночне катання (жінки)
 Чемпіонат світу з фігурного катання серед юніорів 1993
 Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1994 - одиночне катання (жінки)

Посилання  

 
 Христина Цако

Угорські фігуристки
Уродженці Будапешта
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 1992
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 1994